Sonja Vectomov (nacido el 21 de mayo de 1979) es una artista de música electrónica Checo-finlandesa y compositora descendiente de una familia arraigada en el mundo de la música clásica. Vectomov está casada con el escritor y director de orquesta David Woodard. Sus padres son Vladimír Večtomov y Sonja Vectomov.

Educación
En la década de 2000 Vectomov estudió en la Universidad de Norwich de la Artes, donde obtuvo una Licenciatura en Artes con Honores grado en 2005.

Carrera
Los experimentos musicales iniciales de Vectomov empezaron durante la década de 1980 en Finlandia, cuales involucraban música concreta en las grabadoras de casa; cuatro años de realización y de gira con el coro infantil Vox Aurea, bajo la dirección de Kari Ala-Pöllänen, y estudios de violín y piano con un plan de estudios para los niños precoces en ‘Keski-Suomen konservatorio’, donde su padre Vladimír Večtomov le enseñó clásica guitarra. Su abuelo Ivan Večtomov, también compositor, fue violonchelista con la Orquesta Filarmónica Checa durante 22 años, y su tío fue el chelista Saša Večtomov.

A mediados de la década de 1990, Vectomov se trasladó a Praga para ser el primer violín con el Orquesta Pražský studentský bajo la dirección de Mirko Skampa. Al mismo tiempo supervisó las escenas de música electrónica en Finlandia e Inglaterra.

Lamprophrenia
El título del álbum debut experimental de Vectomov es su auto-acuñado composición de las palabras griegas lampron (brillante) y la phrenia (mente). El álbum cuenta con composiciones electrónicas con voces, y se considera impredecible y "lleno de giros inesperados".

El primer sencillo "Dos en uno", para el que Mika Johnson dirigió un vídeo musical con bailarina Jana Andrsová, "relata una historia de muerte y transfiguración, entre especies karma y esta conciencia de liberación planta de soltera de pulsos Lamprophrenia con ritmos de sintetizador nucleopatriphobic, violín, viola, armónica, mandolina y las entonaciones consumados de Vectomov".

Diverso
Al igual que sus dos padres, Vectomov es un pedagogo. Ha diseñado y enseñado talleres de música para jóvenes en riesgo y niños romaníes desfavorecidos en Kutná Hora, República Checa.

Vectomov hace un cameo en H*art On, película documental de 2016 de Andrea Culková, sobre el escritor prácticamente desconocido del siglo XX Milada Součková y su marido, Devětsil-era pintor Zdeněk Rykr.

Referencias

Enlaces externos 

Página web oficial
Uneventful Records, Sonja Vectomov
Sonja Vectomov, "Two in One" (YouTube), 2016, 3:34 min.

Nacidos en 1979
Checas del siglo XXI
Intérpretes de música clásica de Finlandia
Personas vivas
Mujeres músicas de Finlandia
Finlandesas del siglo XXI
Nacidos en Hradec Králové